MMB steht für:
 Mobil mit Behinderung, deutscher Verein
 Monumenta Musicae Byzantinae
 Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin
 Modular Multiplication-based Block cipher, Blockverschlüsselung von Joan Daemen als Ersatz des International Data Encryption Algorithms
 3-Mercapto-3-methylbutan-1-ol, Katzenpheromon, siehe Felinin
 Marathon du Mont Blanc
 Flughafen Memanbetsu (IATA-Code), Verkehrsflughafen der Stadt Ōzora, Unterpräfektur Okhotsk, Hokkaidō in Japan

MmB steht für:
 Mensch(en) mit Behinderung

mmb steht für:
 Momina (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Indonesien

Abkürzung